Еркан Петеккая (тур. Erkan Petekkaya; нар. 11 грудня 1970 р.) - турецький актор.

Біографія 
Еркан Петеккая народився 11 грудня 1970 року в невеликому містечку Елязиг. Однак родина вирішила переїхати до Анкари, в пошуках більш перспективною життя. 

Хлопчик непогано вчився в своїй школі, проте з самого початку не був якимось особливим, окрім приємної зовнішності. Пізніше він вступив в один з місцевих університетів, де вибрав драматичне відділення. Там він відчув те, що акторство це його доля і вчився максимально відвідуючи всі доступні акторські курси.

Акторський шлях був для актора довгим, на відміну від багатьох інших знаменитостей. Спочатку він довго працював в театрі і низько бюджетних серіалах в не самих помітних ролях, це тривало до 1998 року, поки він не отримав роль в «Сонячні дні». Наступні роки йому не вдавалося роздобути головні ролі, однак він плідно грав другорядних, але помітних персонажів.

У 2016 році отримав головну роль у серіалі «Уламки щастя», де він зіграв роль успішного та багатого бізнесмена Джихана Гюльпинара.

Фільмографія